Блаас:

 Блаас, Карл фон (1815—1894) — известный австрийский художник.
 Блаас, Эжен де (1843—1932) — итальянский художник.
 Блаас, Юлиус де (1845—1923) — австро-итальянский художник, педагог, профессор живописи Венской академии изобразительных искусств.